Сан-Роман (, ) — топоним и фамилия:
 Сан-Роман, Мигель де (1802—1863) — перуанский военный и политический деятель, Великий маршал Перу (1828), президент Перу (1862—1863).
 Сан-Роман, Хосе Альфредо (1930—1989) — командир бригады 2506 сухопутных войск во время высадки в заливе Кочинос на Кубе в апреле 1961 года.
 Сан-Роман, Хосе (род. 1988) — аргентинский футболист, защитник.

Топоним 
 Бразилия
 Сан-Роман (Минас-Жерайс) — муниципалитет, штат Минас-Жерайс Бразилии.

 Испания
 Сан-Роман-де-Камерос— муниципалитет, провинция Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо).
 Сан-Роман-де-Орниха — населённый пункт и муниципалитет, провинция Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Роман-де-ла-Куба — населённый пункт и муниципалитет, провинция Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Роман-де-лос-Монтес — муниципалитет, провинция Толедо в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

 Италия
 Сан-Романо-ин-Гарфаньяна — коммуна, регион Тоскана.

 Португалия
 Сан-Роман-де-Арегуш — район (фрегезия), муниципалитет Резенде округа Визеу.
 Сан-Роман-де-Аройнш — район (фрегезия), муниципалитет Фафе округа Брага.
 Сан-Роман-ду-Коронаду— район (фрегезия), муниципалитет Трофа округа Порту.
 Сан-Роман (Армамар) — район (фрегезия), муниципалитет Армамар округа Визеу.
 Сан-Роман (Сейя) — район (фрегезия), муниципалитет Сейя округа Гуарда.

См. также 
 Сан-Рамон